Бобово — топоним:

Польша 
 Бобово (гмина)
 Бобово (деревня, Польша)

Россия 
 Бобово — село в Марксовском районе Саратовской области.
 Бобово — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Бобово — деревня в Лесном районе Тверской области.